Андрій Річицький (1893–1934) — український політичний діяч і літературознавець, комуніст.
 Річицький повіт (Powiat rzeczycki, Рэчыцкі павет) — адміністративна одиниця у складі Мінського воєводства Великого князівства Литовського 
 Річицький ключ — група населених пунктів у складі Рудської губернії . 
 Річицьке староство  (, ) — адміністративна одиниця у складі Річицького повіту Мінського воєводства Великого князівства Литовського провінції Речі Посполитої.
 Річицький район (Рэчыцкі раён) — адміністративна одиниця в Гомельській області

Див. також
 Річинський Арсен Васильович